М3, М-3, М03 може означати:

Автошляхи 
 Автошлях М 03 — автомобільний шлях міжнародного значення в Україні, що з'єднує Київ, Полтаву, Харків і пункт пропуску Довжанський.
 Автомагістраль M3 (Велика Британія) — автомагістраль у Великій Британії.
 Автомагістраль M3 (Білорусь) — автомобільна дорога на території Білорусі.
 Автомагістраль M3 (Угорщина) — автомобільна дорога на території Угорщини.
 Автомагістраль M3 (Росія) (також відома як Федеральна автомобільна дорога M3 «Україна») — автомобільна дорога федерального значення Росії Москва — Калуга — Брянськ — державний кордон з Україною.

Астрономія 
 М3 — кулясте скупчення в  сузір'ї Гончих Псів.

Озброєння

Зброя 
 37-мм протитанкова гармата M3 — легка протитанкова гармата США періоду Другої світової війни.
 75-мм танкова гармата M2/M3/M6 — американська танкова гармата часів Другої світової війни.
 90-мм зенітна гармата M3 — зенітна гармата виробництва США періоду Другої світової та Корейської війн.
 105-мм гаубиця M3 — легка гаубиця повітрянодесантних військ США періоду Другої світової війни.
 Benelli M3 — італійська рушниця фірми Benelli Armi.
 M3 (пістолет-кулемет) — американський пістолет-кулемет часів Другої світової війни.

Військова техніка 
 M3 «Стюарт» — легкий танк США періоду Другої світової війни.
 M3 «Лі» — середній танк США періоду Другої світової війни.
 M3 (САУ) — самохідна артилерійська установка США періоду Другої світової війни.
 М3 (БТР) — американський бронетранспортер періоду Другої світової війни.
 M3 Scout Car — американський розвідувальний бронеавтомобіль часів Другої світової війни.
 M3 (мостоукладальник) — німецький амфібійний мостоукладальник.
 M3 «Бредлі» — американська бойова розвідувальна машина (БРМ).

Електроніка 
 М-3 — системна мова програмування.

Музика 
 M3 — музичний інтервал в три ступені, також третя нота в гамі.
 m3 — музичний інтервал.

Техніка 
 BMW M3 — високотехнологічна версія автомобілів середнього класу BMW 3 серії від BMW M GmbH.

Інше 
 Грошовий агрегат МЗ — М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.
 м3 — метр кубічний.
 M3 — ацетилхоліновий рецептор.

Див. також 
 3М — американська диверсифікаційна інноваційно-виробнича компанія.
 А2
 A3
 В1